Лев Спиридо́нов:
 Спиридонов, Лев Иванович (1929—1999) — советский теоретик права, социолог и криминолог, профессор.
 Спиридонов, Лев Николаевич (1931—2009) — советский партийный работник и журналист.